La FIH Hockey Nations Cup femminile 2022 è stata la prima edizione del torneo organizzato dalla International Hockey Federation. Il torneo è iniziato l'11 dicembre e si è concluso il 17 dicembre 2022 a Valencia, in Spagna. L' ha vinto la competizione, ottenendo così la partecipazione alla FIH Pro League 2023-24.

Prima fase

Pool A

Pool B

Fase finale

Classifica 

FIH Hockey Nations Cup
Competizioni sportive a Valencia
Hockey su prato nel 2022